Жюльен Рис (; 19 апреля 1920, Фуш (близ Арлона) — 23 февраля 2013, Турне) — бельгийский кардинал, церковный историк и богослов. Титулярный архиепископ Белькастро с 23 января по 18 февраля 2012. Кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сан-Антонио-ди-Падова-а-Чирконваллационе-Аппиа с 18 февраля 2012.

Биография 
8 декабря 1945 года Жюльен Рис был рукоположён в священника. После получения учёной степени по филологии и истории Восточной Церкви преподавал в Лувенском католическом университете с 1960 года по 1968 год. После раздела Лувенского католического университета в 1968 году стал преподавать во франкоязычном Лувенском католическом университете, где основал Центр Истории религии. С 1979 года по 1985 год был членом Папского Совета по межрелигиозному диалогу. В 1990 году оставил преподавательскую деятельность.

6 января 2012 года Римский папа Бенедикт XVI объявил своё решение возвести 18 февраля 2012 года Жюльена Риса в кардинальское достоинство.

3 февраля 2012 года Служба католических новостей () объявила, что Жюльен Рис будет рукоположён в епископы 11 февраля 2012 года. Жюльен Рис был рукоположён в приходской церкви Нотр-Дам-де-ла-Визитасьон, в Вилье-Нотр-Дам, рукополагал титулярный архиепископ Фидене Джачинто Берлоко — нунций в Бельгии, которому помогали Реми Виктор Ванкоттен — епископ Намюра и Ги Арпиньи — епископ Турне.

18 февраля 2012 года, в соборе Святого Петра состоялась консистория, на которой Жюльен Рис был возведён в сан кардинал-дьякона с титулярной диаконией Сан-Антонио-ди-Падова-а-Чирконваллационе-Аппиа. На нового Князя Церкви была возложен кардинальская шапка и вручён кардинальский перстень.

Кончина 
Кардинал Жюльен Рис скончался 23 февраля 2013 года в Турне, в Бельгии, после продолжительной болезни. Похороны состоятся 2 марта 2013 года в соборе Турне.

Награды 
 Орден Святого Гроба Господнего Иерусалимского:
 Большой крест (1993 год)
 Командор (1992 год)
 Кавалер (1984 год)

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография
 Информация на сайте католической иерархии

Кардиналы Бельгии
Кардиналы Бенедикта XVI
Преподаватели Лувенского католического университета